Ярское — название населённых пунктов:

Россия 
 Ярское — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Ярское — село в Новосибирском районе Новосибирской области.

Украина 
 Ярское — село в Меловском районе Луганской области.

См. также 
 Ярское городское поселение
 Ярское сельское поселение